Johannisstraße steht für:

 Johannisstraße (Dessau)
 Johannisstraße (Flensburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Jürgensby
 Johannisstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/J #Johannisstraße
 Johannisstraße (Neu-Ulm), siehe Liste der Baudenkmäler in Neu-Ulm #Ensemble Johannisstraße
 Johannisstraße (Oldenburg in Holstein), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oldenburg in Holstein
 Johannisstraße (Osnabrück)
 Johannisstraße (Plön), siehe Liste der Kulturdenkmale in Plön #Plön
 Johannisstraße (Riga)
 Johannisstraße (Rostock)
 Johannisstraße (Trier)

Siehe auch:

 Johannesstraße
 Johannesweg